Золтан Левай ( ) — угорський борець греко-римського стилю, призер чемпіонату Європи.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Європи

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Виступи на змаганнях молодших вікових груп

Примітки

Джерела 
 

Угорські борці греко-римського стилю